! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 27001–27100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 27101–27200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 27201–27300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 27301–27400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 27401–27500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 27501–27600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 27601–27700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 27701–27800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 27801–27900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 27901–28000 [ editare]

Lista planetelor minore (027001-028000)